Die FIA World Rallycross Championship 2017 war die vierte Saison der FIA World Rallycross Championship. Sie fand vom 31. März bis zum 10. November statt. Den Weltmeisterschaftstitel sicherte sich der Schwede Johan Kristoffersson.

Fahrer und Teams

Kalender

Wertung

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2017
Rallycross-Veranstaltung